Detta är en lista över sjöar i Storfors kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Storfors kommun.

Lista

Storfors kommun
 Lista